Geld auf der Straße – film del 1922 diretto da Reinhold Schünzel
Geld auf der Straße – film del 1930 diretto da Georg Jacoby